

Koboko, district en Ouganda.
 , capitale du district de Koboko.

Koboko est un village situé au nord-est dans la région du Zanzan.